Uaitame steht für:
 Uaitame (Uato-Lari), Ort und Suco in der Gemeinde Viqueque, Osttimor
 Uaitame (Quelicai), zwei Orte und ein Suco in der Gemeinde Baucau, Osttimor